AYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yaguará (Colombia)